Змагання з же-де-пому на літніх Олімпійських іграх 1908 пройшли з 18 до 28 травня. 11 чоловіків з двох країн змагалися за один комплект медалей в одиночному розряді. Це була єдина олімпіада, на якій же-де-пом був офіційним видом спорту.

Медалі

Загальний медальний залік 
 (Жирним виділено найбільшу кількість медалей у своїй категорії; країна-господар також виділена)

Медалісти

Змагання

Країни  
У змаганнях з же-де-пому взяли участь 11 спортсменів з 2 країн:      
У дужках вказано кількість спортсменів
   (9) 
   (2)

Посилання  
 Медалісти змагань на сайті МОК  
 Результати змагань 

Види спорту на літніх Олімпійських іграх